Prinsesse Alexandrine-Louise af Danmark (Alexandrine-Louise Caroline Mathilde Dagmar) (12. december 1914 – 26. april 1962) var en dansk prinsesse. Hun var datter af Prins Harald og barnebarn af Kong Frederik 8.

Fødsel og familie 
Prinsesse Alexandrine-Louise blev født 12. december 1914 på Jægersborghus (i dag Schæffergården) i Jægersborg nord for København. Hendes far var Prins Harald, søn af Kong Frederik 8. og Dronning Louise. Hendes mor var Prinsesse Helena, datter af Hertug Frederik Ferdinand af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og Prinsesse Caroline Mathilde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.

Ægteskab 
Prinsesse Alexandrine-Louise giftede sig den 22. januar 1937 i Christiansborg Slotskirke med Grev Luitpold til Castell-Castell, ældste søn af Grev Otto Friedrich til Castell-Castell og Prinsesse Amélie af Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Grev Luitpold tilhørte en familie, der havde hersket over Grevskabet Castell i det Tysk-Romerske Rige men var blevet underlagt Kongeriget Bayern i 1806.

Senere liv 
Efter brylluppet flyttede Alexandrine med Luitpold til Berlin. Parret fik tre børn.

Luitpold var premierløjtnant i den tyske hær under Anden Verdenskrig. Han døde som følge af skader pådraget under et flystyrt på et militærhospital nær Sofia i Bulgarien 6. november 1941.

Prinsesse Alexandrine-Louise døde 26. april 1962 i København.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 12. december 1914 – 22. januar 1937: Hendes Højhed Prinsesse Alexandrine-Louise af Danmark
 22. januar 1937 – 22. april 1962: Hendes Højhed Grevinde Alexandrine-Louise til Castell-Castell

Børn 
Alexandrine og Luitpold fik tre børn:
 Amélie Alexandrine Helene Caroline Mathilde Pauline (født 25. maj 1938 i Berlin); gift i Hochburg 3. september 1965 (borgerligt) og 5. september 1965 (kirkeligt) med Oscar Ritter von Miller zu Aichholz (født 7. juli 1934 i Wien)
 Thyra Antonie Marie-Therese Feodora Agnes (født 14. september 1939 i Berlin); gift 3. november 1961 i København med Karl Moritz Moes (født 17. oktober 1937 i København)
 Otto-Luitpold Gustav Friedrich Christian Harald Carl (født 13. marts 1942 i Berlin – død 19. marts 1942 i Berlin)

Anetavle

Se også 
 Prinsesse Alexandrine-Louises Bryllup – dokumentariske filmoptagelser fra 1937

Referencer

Litteratur 
 

Prinsesser fra Danmark
Huset Glücksburg
Danskere i 1900-tallet